Верби́ця — українська народна назва Вербного (Квітного) тижня та назва населених пунктів.

Села:
 Вербиця — Львівська область, Стрийський район, колишній (до 2020 року) Жидачівський район
 Вербиця — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район

Вербиця — село в гміні Любича-Королівська Томашівського повіту Люблінського воєводства.